Slovo prekurzor nebo prekurzory (též prekursor, prekursory) může znamenat:
 prekurzor (chemie) – sloučenina, která se účastní chemické reakce za vzniku jiné sloučeniny
 prekurzor (fyzika) – jev šíření vln v disperzním médiu
 prekurzor (cytologie) – buněčný typ, z něhož se vyvíjí určitý jiný buněčný typ
 prekurzor (pták) – hypotetický rod fosilních ptáků, kteří jsou nyní skládáni z fosilizovaných částí nepříbuzných živočichů
 Prekurzoři (videohra) (Precursors) – nevydaná videohra od kyjevského tvůrce Deep Shadows, též Jak a Daxter – The Precursor Legacy pro PlayStation 2
 LNWR Whale Precursor Class – typ osobní lokomotivy vyvinutý pro Londýnskou a severozápadní dráhu (London and North Western Railway)
 Prekurzor (Precursor) – román ze série C. J. Cherryové
 Precursors – fiktivní závod vetřelců v sérii videoher Star Control

Související články 
 Proteinový prekurzor – neaktivní bílkovina nebo peptid, které lze převést na aktivní formu